Niemcy:
 Sarnow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Heinz Sarnow – austriacki aktor

Zobacz też:
 Sarno
 Sarnoff
 Sarnów
 Zarnow